Florestán I de Mónaco (París, 10 de octubre de 1785-ibidem, 20 de junio de 1856) fue príncipe de Mónaco desde el 2 de octubre de 1841 hasta su muerte. Fue el segundo hijo del príncipe Honorato IV de Mónaco y de su esposa, Louise d'Aumont Mazarin, duquesa de Mazarin (hija de Louis Marie d'Aumont, duque de Aumont, de Mazarin y de La Meilleraye y de Louise Jeanne de Durfort, duquesa de Mazarin y de La Meilleraye), y sucedió a su hermano, Honorato V, en el Principado de Mónaco.

Biografía 
 
Se casó con la actriz María Carolina Gibert de Lametz (hija del notario Charles Thomas Gibert de Lametz y de su exesposa, Marie Françoise Le Gras de Vaubercey). El enlace tuvo lugar en Commercy el 27 de noviembre de 1816.

Tuvo dos hijos:

1. Carlos III (1818-1889), príncipe de Mónaco.

2. Florestina (1833-1897), se casó con el duque Guillermo de Urach, y fue madre de Mindaugas II, que fue rey de Lituania en 1918.

Al ser el hijo menor, a Florestán jamás se le había preparado para asumir el papel de príncipe de Mónaco. Fue actor de teatro del Teatro Ambiguo Cómico y vivía cómodamente en París, en el Hotel Créqui, que había comprado y restaurado con su esposa.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Mónaco
Monegascos del siglo XIX
Nacidos en París
Florestan
Fallecidos en París
Duques de Mayena